Ophir steht für:

 Ophir,  sagenhaftes biblisches Goldland
 Mount Ophir, ein geschütztes Waldgebiet in Malaysia
 Ophir (Schiff), ein britischer Passagierdampfer
 Ophir Award, der israelische Filmpreis
 Ophir Books, Imprint von Olympia Press

Personen:
 Adi Ophir (* 1951), israelischer Philosoph
 Baruch Ophir (1910–2004), deutscher Historiker
 Shai K. Ophir (1929–1987), israelischer Schauspieler

Ophir ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Ophir (Australien), Ort eines großen Goldfundes im Jahr 1851 in New South Wales

in Neuseeland:
 Ophir (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Ophir (Alabama)
 Ophir (Alaska)
 Ophir (Colorado)
 Ophir (Georgia)
 Ophir (Kalifornien)
 Ophir (Kentucky)
 Ophir (North Carolina)
 Ophir (Oregon)
 Ophir (Utah)

Siehe auch:
 Ophir Township